Ме́дье (, в единственном числе: megye — графство) — административная единица Венгрии, являющаяся частью регионов страны.

Венгрия разделена на 19 медье и город, приравненный к медье (főváros, «столица») — Будапешт. Современное административное деление было введено в 1950 году. Медье далее подразделяются на 175 ярашей (járások, в единственном числе: járás). Столица Будапешт подразделяется на 23 района (kerületek, в единственном числе: kerület).

Есть 23 города с правами медье (megyei jogú városok, в единственном числе: megyei jogú város), иногда называемые городскими медье. Местные администрации этих городов имеют исполнительную власть, но они не являются независимыми территориальными единицами.

Также есть пять городов с правами медье в дополнение к центрам медье:

 Эрд (медье Пешт)
 Дунауйварош (медье Фейер)
 Ходмезёвашархей (медье Чонград)
 Надьканижа (медье Зала)
 Шопрон (медье Дьёр-Мошон-Шопрон)

Ссылки 
 Gazetteer of Hungary, 2012

 
Административное деление Венгрии
Списки частей государств